Tapeinotus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Carl Johan Schönherr 1826. Tapeinotus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Vivlar
Tapeinotus